Мост короля Людовика Святого (роман)
 Мост короля Людовика Святого — фильм 1929 года, режиссёра Чарльз Бребин, производство США.
 Мост короля Людовика Святого — фильм 1944 года, режиссёра Роулэнд В. Ли, производство США.
 Мост короля Людовика Святого — фильм 2004 года, режиссёра Мэри МакГакиана, совместное производство Франции, Испании, Великобритании и США.